Camilo Nogueira puede referirse a:
Camilo Nogueira Martínez, escultor vigués. Nacido en Lavadores en 1904 y fallecido en 1982.
Camilo Nogueira Román, político vigués, hijo del anterior. Nacido en 1936.